Сикион:

 Сикион — греческий полис на северо-востоке Пелопоннеса, в глубине Коринфского залива.
 Сикион — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Марафона, внук Эпопея.